1944, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
1944 (album)
1944 (Jamala), lied van de Oekraïense deelneemster aan Eurovisiesongfestival 2016
NGC 1944, open sterrenhoop in het sterrenbeeld Tafelberg